Chau peut faire référence à :

Patronyme 

 Frédéric Chau (1977-), acteur français

Divers 

 CHAU-DT, station de télévision québécoise de langue française